Sankt Paul, Sankt Povl og lignende stavemåder kan henvise til flere personer, steder og institutioner:
 Paulus (Bibelen) – apostlen Paul(us)
 São Paulo – brasiliansk storby
 Sankt Pauli – bydel i Hamborg
 Saint Paul – hovedstad i staten Minnesota, USA

Danske sogne 
Sankt Pauls Sogn (Århus Kommune)
Sankt Pauls Sogn (Københavns Kommune)
Sankt Povls Sogn, Korsør Kommune
Poulsker Sogn

Se også 
 Sankt Pauls Kirke